Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé du 26 août au 3 septembre 2006 à Saint-Dié-des-Vosges (France).

Tour préliminaire

Poule 1 

|}

|}

Poule 2 

|}

|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Natalia Gontcharova
Meilleure marqueuse :  Natalia Dianskaïa
Meilleure serveuse :  Lucia Bosetti
Meilleure contreuse :  Federica Stufi
Meilleure réceptionneuse :  Manuela Ikič
Meilleure passeuse :  Manuela Di Crescenzo
Meilleure libero :  Paola Došen

Composition des équipes 

Entraîneur : Marie Tari  ; entraîneur-adjoint : Agnès Lafiteau

2006
Volley-ball en France en 2006
Volley-ball
Championnat d'Europe en 2006
Événement sportif dans le département des Vosges
Événement sportif à Metz